Женский чемпионат Океании по баскетболу (FIBA Oceania Women's Championship) — баскетбольное соревнование между женскими сборными Океанической федерации баскетбола (FIBA Oceania). Также является отборочным (квалификационным) соревнованием мировых чемпионатов FIBA и Олимпийских игр. Соревнования начались в 1974 году и проводятся каждые 2 года. 
Команды, занявшие первые три места награждаются медалями: золотой, серебряной и бронзовой. В те годы, когда участвовали только команды Австралии и Новой Зеландии, победитель определялся по итогам двух-трёх игр.

Результаты по годам 
Синим цветом выделены квалификационные турниры к Олимпиаде, не выделенные — квалификации на Чемпионат мира.

Титулы

См. также 
 Мужской чемпионат Океании по баскетболу

Ссылки 
 Официальный сайт FIBA Oceania

Чемпионаты Океании по баскетболу среди женщин
Международные соревнования по баскетболу